Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2022 (спонсорское наименование: ) проводился в городе Лас-Вегас (США) cо 2 по 10 апреля 2022 года.

В чемпионате принимали участие 13 национальных сборных команд.

Чемпионом мира стала (в 11-й раз в истории чемпионатов) команда Швеции (скип Никлас Эдин, ставший чемпионом мира в 6-й раз), победившая в финале команду Канаду (скип Брэд Гушу). Бронзовые медали завоевала команда Италии (скип Жоэль Реторна), победившая в матче за 3-е место команду США (скип Кори Дропкин), завоевав первую для Италии какую-либо медаль в истории мужских чемпионатов мира .

Официальный хештег чемпионата: #WMCC2022.

Квалификация 
В чемпионате принимали участие 13 команд.

Федерация кёрлинга России была исключена из турнира по политическим причинам.
Всемирная федерация кёрлинга 12 марта объявила, что сборная Финляндии приглашена занять освободившееся место. Команда Финляндии по итогам Квалификационного турнира заняля третье место.

Система проведения чемпионата

Регламент турнира 
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходят в плей-офф.

Второй этап — плей-офф, проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы.
Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы.
В полуфинале команда, занявшая 1-е место на групповом этапе, получает в соперники команду, занявшую худшее место из двух победителей четвертьфиналов.
В финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов, бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Правила расстановки команд в турнирной таблице 
Из Правил кёрлинга:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);
(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).

Изменения в правилах 
Основное изменение правил между чемпионатами 2021 и 2022 годов - это введение правила запрет смещения центральных камней-защитников. Правило запрещает на протяжении первых пяти бросков энда смещать с центральной линии любой камень-защитник, который стоит на центральной линии в зоне свободных защитников. При нарушении правила все камни возвращаются на свои места, подобно тому, как если бы камень был удален из игры из зоны свободных защитников.

Трансляции 
Прямые трансляции всех сессий проводились исключительно на канале The Curling Channel на спортивной видеоплатформе Recast.

Также отдельные матчи транслировали:
 CCTV 
 TSN 
 NENT 
 NENT 
 NENT 
 NHK 
 SVT, SVT-SE Play 
 Swiss TV/SRF/RDS/RSI 
 Eurosport 
 Polsat-PO 
 Peacock, Olympic Channel

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер; источник:)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф
 «W» — техническая победа, «L» — техническое поражение; в данном случае команда Швейцарии превысила время на обдумывание и технически проиграла матч команде Италии

Плей-офф 
В полуфинале Канада (1-я по результатам группового турнира) играет с тем из победителей четвертьфинала, у которого более низкое место по результатам группового этапа, чем у победителя другого четвертьфинала (который играет во втором полуфинале со Швецией).

1/4 финала 
Суббота, 9 апреля, 14:00

Полуфиналы 
Понедельник, 9 апреля, 19:00

Матч за 3-е место 
Понедельник, 10 апреля, 11:00

Финал 
Понедельник, 10 апреля, 16:00

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Симоне Гонин (сборная Италии).

Статистика

5 лучших игроков на каждой позиции 
Средняя точность выполнения бросков, по окончании группового этапа, в %%

Примечания

Ссылки 
  на сайте Всемирной федерации кёрлинга

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2022

2022
Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Апрель 2022 года
Чемпионаты мира в США